John Riley peut désigner :
 John Riley (1646-1691), peintre anglais.
 John Riley (1796-1846), botaniste anglais.
  (1817–1850)  soldat mexicain d'origine irlandaise, chef du bataillon Saint Patrick.
 John Riley (1919-2016), directeur général des Penguins de Pittsburgh.
 John Riley (1935-2016), acteur américain.
  (1910-1993), joueur de hockey.

Autres 
 John Riley, chanson populaire anglaise.